

Astrologie 
 Le zodiaque est le nom du trajet du soleil (ainsi que des planètes) dans les cieux, dont est dérivée l'astrologie occidentale.
 Le Zodiaque de Dendérah, conservé au musée du Louvre, se trouvait au plafond d'une chapelle d'Osiris dans le temple d'Hathor de Dendérah (Égypte).

Littérature et bande dessinée 
NB : Voir plus bas pour les livres inspirés par l'affaire dite du tueur du Zodiaque.
 Zodiac est un roman de Neal Stephenson.
 Les Chevaliers du Zodiaque est le titre français du manga de Masami Kurumada intitulé Saint Seiya.
 Le Zodiaque est une équipe de super-vilains dans les bandes dessinées de Marvel Comics.
 Les Éditions Zodiaque sont une maison d'édition française spécialisée dans l'art médiéval.

Cinéma et télévision 
NB : Voir plus bas pour les films inspirés par l'affaire dite du tueur du Zodiaque.
 Zodiaque est une mini-série française diffusée en 2004 sur TF1, et dont la suite est intitulée Le Maître du Zodiaque.

Musique 
 Zodiak est un groupe de musique électronique letton, actif de 1980 à 1992.
 Zodiac est un groupe de hard rock allemand.
 Zodiac Mindwarp and the Love Reaction est un groupe de hard rock britannique, actif depuis 1985

Industrie des transports

Nautisme 
 Zodiac Pool Systems Inc. est une entreprise américaine de fabrication de matériel de piscines.
 Zodiac Nautic est une entreprise française de fabrication de bateaux pneumatiques.
Zodiac Milpro est une entreprise française de fabrication de bateaux pneumatiques militaires.
SurvitecZodiac est une entreprise française de fabrication de radeaux et systèmes d'évacuation en mer.
 Zodiac est un nom générique donné aux canots pneumatiques.

Autres domaines 
 Zodiac est une ancienne marque de montre suisse de prestige sise au Locle.
 Zodiac Aerospace est une ancienne entreprise française de fabrication de matériel aéronautique, dissoute au sein du groupe français Safran.
 Zodiac est une gamme de voitures du groupe Ford, fabriquées aux États-Unis d'une part sous la marque Lincoln, et par la division britannique d'autre part en tant que versions de luxe des Zephir, dans les années 1950 et 1960.

Tueur du Zodiaque 
 Le tueur du Zodiaque est un tueur en série à qui furent attribués plusieurs meurtres dans le Nord de la Californie dans les années 1960 et 1970. Cette affaire célèbre a inspiré plusieurs films et livres :
The Zodiac (2006) est le titre d'un film d'Alexander Bulkley inspiré de l'enquête sur le tueur du Zodiaque.
 Zodiac (2007) est le titre d'un film de David Fincher inspiré de l'enquête sur le tueur du Zodiaque.
 Zodiac (2002, titre original en anglais : ) est un livre de Robert Graysmith sur le tueur du Zodiaque.

Informatique 
 Zodiac (console portable) est un hybride PDA/console de jeux conçu par la société américaine Tapwave dans la première moitié des années 2000.